Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2016 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, група А зіграла в Польщі (Катовиці) з 23 по 29 квітня, а група В — у Хорватії (Загреб) з 17 квітня по 23 квітня.

Група А

Таблиця

Бомбардири 
Список 6 найкращих гравців за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Бернгард Штаркбаум 
Найкращий захисник:  Томас Ларкін
Найкращий нападник:  Патрик Вронка

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Гашпер Крошель
Захисники:  Сабахудін Ковачевич —  Павел Дроня
Нападники:  Майкл Свіфт —  Ян Урбас —  Патрик Вронка
Найцінніший гравець:  Ян Урбас

Група В

Таблиця

Бомбардири 
Список 11 найкращих гравців за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найкращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Едуард Захарченко
Найкращий захисник:  Бен О'Коннор
Найкращий нападник:  Борна Рендулич

Джерела 
 Група А  
 Група В  

дивізіон I